Ganymedes (grekiska: Γανυμήδης) kan syfta på:

 Ganymedes – gudarnas munskänk i grekisk mytologi
 Ganymedes (eunuck) – egyptisk härförare

Astronomi 
 Ganymedes (måne) – en av Jupiters månar
 1036 Ganymed – en asteroid